Fuori nel buio (Out of the Darkness) – film per la televisione del 1985 diretto da Jud Taylor e con protagonista Martin Sheen
 Fuori nel buio (Out of the Dark) – film del 1989 diretto da Michael Schroeder
 Fuori nel buio (Out in the Dark) – film del 2012 diretto da Michael Mayer